Burken kan avse:

 Burken (lek) – en variant av kurragömma
 Bollen i burken – en variant av kurragömma med en fotboll
 Leif Björklund – en artist kallad Burken